Шитрит () — еврейская фамилия.

 Шитрит, Бехор-Шалом (1895—1967) — израильский политик, депутат кнессета первых шести созывов, первый министр полиции Израиля.
 Шитрит, Меир (род. 1948) — израильский биолог и политик, депутат кнессета от партии «Кадима».
 Шитрит, Шимон (род. 1946) — израильский правовед и политик, профессор Еврейского университета в Иерусалиме, глава ряда израильских министерств.